Кіта-Дайто (Окінава)
Острів Кіта-Дайто